Hanno (utazó) – utazó és földrajzi író az i. e. 5. században, apja neve 
 Hanno (Theveste) – a karthágói konzervatívok („Afrika-párt”) Barkida-ellenes pártjának vezére az első két pun háború idején, a numidiai Theveste meghódítója
 Hanno (Bomilkar fia) – Hannibállal részt vett az itáliai hadjáratban, Hannibál unokaöccse, Hamilkar Barkasz legidősebb lányának fia
 Hanno (Hannibál fia) – Hannibál itáliai hadjárata idején a hispániai csapatok parancsnoka